Kobajasi Takasi (1963), japán birkózó
 Kobajasi Takasi (1987), japán autóversenyző